Travis Dermott (né le  à Newmarket, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Il devient professionnel en 2015 avec les Marlies de Toronto dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2012-2013 || Hurricanes de Newmartket || LHJO ||53 ||1 ||14 ||15 ||24 ||24 ||4 ||11 ||15 ||14
|-
|2013-2014 || Otters d'Érié || LHO ||67 ||3 ||25 ||28 ||45 ||14 ||0 ||5 ||5 ||8
|-
|2014-2015 || Otters d'Érié || LHO ||61 ||8 ||37 ||45 ||53 ||20 ||5 ||12 ||17 ||22
|-
|2015-2016 || Otters d'Érié || LHO ||51 ||6 ||37 ||43 ||65 ||13 ||3 ||11 ||14 ||14
|-
|2015-2016 || Marlies de Toronto || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2016-2017 || Marlies de Toronto || LAH ||59 ||5 ||19 ||24 ||60 ||11 ||1 ||4 ||5 ||2
|-
|2017-2018 || Marlies de Toronto || LAH ||28 ||2 ||16 ||18 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||37 ||1 ||12 ||13 ||8 ||7 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2018-2019 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 64 || 4 || 13 || 17 || 22 || 7 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2019-2020 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 56 || 4 || 7 || 11 || 37 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2020-2021 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 51 || 2 || 4 || 6 || 19 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan=2 | 2021-2022 || Maple Leafs de Toronto || rowspan=2 | LNH || 43 || 1 || 4 || 5 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| Canucks de Vancouver || 17 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -

| 268 || 13 || 41 || 54 || 100 || 22 || 2 || 3 || 5 || 8

Au niveau international 

|-
| 2016 || align="left"| Canada U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 0|| 2|| 2|| 2|| -2|| align=left|6 place

Trophées et distinctions

Ligue de hockey junior de l'Ontario
 2012-2013 : sélectionné dans la deuxième équipe d'étoiles

Ligue de hockey de l'Ontario
 2013-2014 : sélectionné dans la première équipe d'étoiles recrues
 2015-2016 : sélectionné dans la deuxième équipe d'étoiles

Notes et références 

Naissance en août 1991
Naissance à Newmarket (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Otters d'Érié
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Canucks de Vancouver